En architecture, l'architecture moderne désigne :
 d'une manière générale, la période moderne de l'architecture, quel que soit le style ;
 plus spécifiquement, souvent avec la majuscule (Architecture moderne), le courant architectural plus couramment désigné sous le nom de mouvement moderne.
 peut localement désigner l'Architecture moderniste en Belgique.